Stöllner ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Stöllner (* 1985), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Thomas Stöllner (* 1967), österreichischer Prähistoriker und Montanarchäologe